

В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Кубок Америки по футболу 2015 года в Чили, проходящем в период с 11 июня по 4 июля 2015 года.

Окончательные заявки сборных должны были включать в себя 23 игрока, 3 из которых — вратари, и заявка должна была быть представлена до 1 июня 2015 года.

Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Чили

Мексика

Эквадор

Боливия

Группа B

Аргентина

Уругвай

Парагвай

Ямайка

Группа C

Бразилия

Колумбия

Перу

Венесуэла

Примечания 

Составы
2015